El nombre Hicetas puede referirse a:

 Hicetas (filósofo), filósofo pitagórico de Siracusa (Sicilia);
 Hicetas de Leontinos, líder militar de Siracusa y tirano de Leontinos, fl. c. 353-344 a.C.;
 Hicetas de Siracusa, tirano de Siracusa, 289-278 a.C.;
 Hicetas (Orcómeno), rey de Orcómeno en Arcadia (Grecia);
 Hicetas de Arcadia, rey de Arcadia, sucesor de Aristócrates I (c. ).